Hägerstensåsen – quartiere di Stoccolma nel Söderort
Hägerstensåsen – stazione della metropolitana di Stoccolma